Камзас — топоним:

Реки
 Камзас (приток Балыксу) — в Кемеровской области, бассейн Томи.
 Камзас (приток Мрассу) — в Кемеровской области, бассейн Томи.

Населённые пункты 
 Камзас — посёлок Таштагольского района Кемеровской области.

См. также
 Большой Камзас
 Малый Камзас
 Нижний Камзас
 Верхний Камзас